C4H8O3 – formula molecolare dell'acido β-idrossibutirrico
C4H8O3 – formula molecolare dell'acido γ-idrossibutirrico

Formule molecolari